Jean-Claude Leclerc (1934-), architecte du Québec